Турнір з боксу в найлегшій вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 19 вересня по 1 жовтня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 51 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Жером Тома|FRA|2000|літніх}} |RD1-score09=13
|RD1-team10= |RD1-score10=1
|RD1-team11= |RD1-score11=
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Дрісса Тоу|BUR|2000|літніх}} |RD1-score12=WO
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Хосе Наварро|USA|2000|літніх}} |RD1-score13=16
|RD1-team14= |RD1-score14=10
|RD1-team15= |RD1-score15=11
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Хішам Месбахі|MAR|2000|літніх}} |RD1-score16=17
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Богдан Добреску|ROM|2000|літніх}} |RD1-score17=12
|RD1-team18= |RD1-score18=3
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Мануель Мантілья|CUB|2000|літніх}} |RD1-score19=20
|RD1-team20= |RD1-score20=8
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Ендрю Кунер|CAN|2000|літніх}} |RD1-score21=18
|RD1-team22= |RD1-score22=11
|RD1-team23={{СпортсменОІ прапор 2|Віджан Понлід|THA|2000|літніх}} |RD1-score23=RSC
|RD1-team24= |RD1-score24=
|RD1-team25= |RD1-score25=
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Анджей Ржаний|POL|2000|літніх}} |RD1-score26=RSC
|RD1-team27= |RD1-score27=
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Арлан Леріо|PHI|2000|літніх}} |RD1-score28=RSC
|RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2|Омар Нарваес|ARG|2000|літніх}} |RD1-score29=12
|RD1-team30= |RD1-score30=6
|RD1-team31= |RD1-score31=8
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Володимир Сидоренко|UKR|2000|літніх}} |RD1-score32=16
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Вік Дарчинян|ARM|2000|літніх}} |RD2-score01=20
|RD2-team02= |RD2-score02=11
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Булат Жумаділов|KAZ|2000|літніх}} |RD2-score03=12
|RD2-team04= |RD2-score04=9
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Жером Тома|FRA|2000|літніх}} |RD2-score05=RSC
|RD2-team06= |RD2-score06=
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Хосе Наварро|USA|2000|літніх}} |RD2-score07=12
|RD2-team08= |RD2-score08=9
|RD2-team09= |RD2-score09=
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Мануель Мантілья|CUB|2000|літніх}} |RD2-score10=RSC
|RD2-team11= |RD2-score11=7
|RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Віджан Понлід|THA|2000|літніх}} |RD2-score12=11
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Анджей Ржаний|POL|2000|літніх}} |RD2-score13=18(+)
|RD2-team14= |RD2-score14=18
|RD2-team15= |RD2-score15=10
|RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Володимир Сидоренко|UKR|2000|літніх}} |RD2-score16=16
|RD3-team01= |RD3-score01=8
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Булат Жумаділов|KAZ|2000|літніх}} |RD3-score02=15
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Жером Тома|FRA|2000|літніх}} |RD3-score03=23
|RD3-team04= |RD3-score04=12
|RD3-team05= |RD3-score05=8
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Віджан Понлід|THA|2000|літніх}} |RD3-score06=19
|RD3-team07= |RD3-score07=
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Володимир Сидоренко|UKR|2000|літніх}} |RD3-score08=RSC
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Булат Жумаділов|KAZ|2000|літніх}} |RD4-score01=22
|RD4-team02= |RD4-score02=16
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Віджан Понлід|THA|2000|літніх}} |RD4-score03=14
|RD4-team04= |RD4-score04=11
|RD5-team01= |RD5-score01=12
|RD5-team02=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000